El sestiere (en plural, sestieri) era antiguamente la sexta parte de una ciudad italiana, esto es, una de las seis fracciones en las que una ciudad podía ser subdividida. Puede traducirse como «distrito» o «barrio». Se encuentran actualmente estas subdivisiones en varias ciudades italianas:

Los Sestieri de Génova
Los Sestieri de Rapallo
Los Sestieri de Venecia